Águas Santas (Póvoa de Lanhoso), een plaats in de Portugese gemeente Póvoa de Lanhoso
 Águas Santas (Maia), een plaats in de Portugese gemeente Maia